Live at Lollapalooza 2007 - шостий концертний альбом американської групи Pearl Jam, який був випущений 18 вересня 2007 року. Він був записаний під час концерту у Чикаго.

Треклист 
 Why Go – 3:27
 Corduroy – 4:29
 Save You – 3:24
 Do the Evolution – 4:25
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town – 3:10
 Severed Hand – 3:47
 Education – 2:40
 Even Flow – 9:40
 Given to Fly – 3:27
 World Wide Suicide – 7:13
 Lukin – 0:50
 Not for You – 5:57
 Daughter/Another Brick in the Wall (Part 2) – 5:48
 State of Love and Trust – 3:22
 Wasted Reprise – 2:36
 Alive – 7:58
 Better Man – 6:04
 Crazy Mary – 9:21
 Life Wasted – 3:46
 Rearviewmirror – 6:54
 Rockin' in the Free World – 8:44

Джерела 
 Live at Lollapalooza 2007  itunes

Грандж-альбоми
Концертні альбоми Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2007